Ian Lawther ist der Name folgender Personen:

* Ian Lawther (Boxer), britischer Boxer 
 Ian Lawther (Fußballspieler) (1939–2010), nordirischer Fußballspieler